{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88701) - || 2001 RW150 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88702) - || 2001 RC151 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88703) - || 2001 RF155 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88704) - || 2001 SF || 16 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (88705) Potato || 2001 SV || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88706) - || 2001 SW || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88707) - || 2001 SB1 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88708) - || 2001 SM1 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88709) - || 2001 SA3 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88710) - || 2001 SL9 || 18 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88711) - || 2001 SQ9 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88712) - || 2001 SA11 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88713) - || 2001 ST18 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88714) - || 2001 SA21 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88715) - || 2001 SO21 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88716) - || 2001 SG22 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88717) - || 2001 SL22 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88718) - || 2001 SG23 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88719) - || 2001 SL25 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88720) - || 2001 ST26 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88721) - || 2001 SD27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88722) - || 2001 SJ27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88723) - || 2001 ST27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88724) - || 2001 SJ28 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88725) - || 2001 SE29 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88726) - || 2001 SS31 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88727) - || 2001 SX32 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88728) - || 2001 SG33 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88729) - || 2001 SW33 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88730) - || 2001 SB35 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88731) - || 2001 SJ36 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88732) - || 2001 SR36 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88733) - || 2001 SH37 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88734) - || 2001 SP42 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88735) - || 2001 SV42 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88736) - || 2001 SK43 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88737) - || 2001 SX43 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88738) - || 2001 SF44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88739) - || 2001 SR44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88740) - || 2001 SY44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88741) - || 2001 SS45 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88742) - || 2001 SU48 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88743) - || 2001 SD49 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88744) - || 2001 SJ49 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88745) - || 2001 SP50 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88746) - || 2001 SY51 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88747) - || 2001 SS52 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88748) - || 2001 SD54 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88749) - || 2001 SH54 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88750) - || 2001 SW55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88751) - || 2001 SA56 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88752) - || 2001 SC56 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88753) - || 2001 SM58 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88754) - || 2001 SK59 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88755) - || 2001 SL60 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88756) - || 2001 SN60 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88757) - || 2001 SS61 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88758) - || 2001 SW64 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88759) - || 2001 SF65 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88760) - || 2001 SG65 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88761) - || 2001 SZ65 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88762) - || 2001 SF66 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88763) - || 2001 SS66 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88764) - || 2001 SM67 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88765) - || 2001 SY67 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88766) - || 2001 SA68 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88767) - || 2001 SR69 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88768) - || 2001 SG70 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88769) - || 2001 SH71 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88770) - || 2001 ST72 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88771) - || 2001 SA73 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88772) - || 2001 SJ74 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88773) - || 2001 SK74 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88774) - || 2001 SC76 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88775) - || 2001 SY76 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88776) - || 2001 SC77 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88777) - || 2001 SH79 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88778) - || 2001 SQ88 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88779) - || 2001 SK93 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88780) - || 2001 SE98 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88781) - || 2001 ST104 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88782) - || 2001 SF106 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88783) - || 2001 SK106 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88784) - || 2001 SO106 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88785) - || 2001 ST106 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88786) - || 2001 SG107 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88787) - || 2001 SS108 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88788) - || 2001 SE109 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88789) - || 2001 SC110 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88790) - || 2001 SS110 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88791) - || 2001 SZ110 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88792) - || 2001 SV112 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88793) - || 2001 SG114 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88794) - || 2001 SF115 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88795) Morvan || 2001 SW115 || 20 september 2001 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| (88796) - || 2001 SB116 || 22 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (88797) - || 2001 SL119 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88798) - || 2001 SN119 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88799) - || 2001 SV121 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88800) - || 2001 SE122 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten